BOV steht für:
 Bank of Valletta, maltesische Bank
 BOV (Transportpanzer), ein vierrädriger (4×4), allradgetriebener, amphibischer Transportpanzer aus jugoslawischer Produktion
 Boliviano con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense (MVDOL) (ISO-4217Code), amtliche bolivianische Verrechnungswährung des Boliviano zum Dollar
 Boliviana de Aviación (ICAO-Code), bolivianische Fluggesellschaft
 Boang Island Airport (IATA-Code), Flugplatz von Boang Island, Tanga-Inseln, Papua-Neuguinea

BoV steht für:
 Boolarravirus, ein Virus, das die Motte Oncopera intricoides infiziert

Bov steht für:
 Bov, eine Kirchspielsgemeinde in Nordschleswig, Dänemark
 Bov (Bulgarien), Ort im Oblast Sofia, Bulgarien

bov steht für:
 Tuwuli (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Ghana

BOV